Garazi peut signifier :

Prénom 
 Garazi est un prénom féminin basque.

Toponyme 
 Garazi en basque ou Saint-Jean-Pied-de-Port en français.

Toponymie basque